Il singolare  dell'Abierto Internacional Ciudad de Cancun 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Grega Žemlja era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Nicolás Massú 3–6, 5–7.

Teste di serie

  Rui Machado (quarti di finale)
  Blaž Kavčič (primo turno)
  Pere Riba (primo turno, ritiro)
  Nicolás Massú (campione)

 Grega Žemlja (finale)
 Santiago González (primo turno)
 Andreas Haider-Maurer (semifinali)
 Benjamin Balleret (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Abierto Internacional Ciudad de Cancún 2009